Le nom Lecointe est porté par :
 Anne Lecointe forme parfois rencontrée d’Anne Lecointre dite de Saint-Bernard, religieuse française née en 1611 et morte en 1679 à Québec ;
 Alphonse Lecointe (1817-1890), général, gouverneur militaire de Paris et homme politique français ;
 Dominique Lecointe (1957-), avironneur français ;
  ;
 Gérard Lecointe (1912-2008), général français ;
 Jean-François Joseph Lecointe (1783-1858), architecte officiel de Charles X ;
 Lucien Lecointe (1867-1940), homme politique français ;
 Robert Lecointe, cycliste français né en 1887, respectivement  et  des Tours de France 1908 et 1909 ;
 Serge Lecointe, acteur ;
 Yves Lecointe, président de l'université de Nantes ;

Lecointe-Puyraveau :
 Michel Mathieu Lecointe-Puyraveau (1764-1827), homme politique français.

Sadi-Lecointe :
 Joseph Sadi-Lecointe (1891-1944), aviateur et résistant français.

Voir aussi